Плесе́цкая — железнодорожная станция, расположенная в посёлке городского типа Плесецке Плесецкого района Архангельской области.

Общие сведения 
Сооружена в 1897 году в Наволоцкой волости Онежского уезда Архангельской губернии, на узкоколейной железной дороге Вологда — Архангельск и была включена в реестр железных дорог Российской империи. Находится на линии Коноша — Обозерская Северной железной дороги служит транспортным узлом для близлежащего космодрома «Плесецк» и города областного подчинения Мирного, обслуживающего космодром.

В конце 1990-х гг. благодаря главному инженеру ПЧ-20 Владимиру Владимировичу Палто было полностью перестроено здание вокзала, ставшее каменным вместо деревянного, сооружен перрон на станции.

По состоянию на декабрь 2018 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Примечания

Ссылки 
 Плесецкая

Станции Архангельского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Архангельской области